Az alábbi lista azon versenyzők nevét tartalmazza, akik az interkontinentális ralibajnokságon versenyt nyertek. Az idáig megrendezett 46 ralit 19 különböző versenyző nyerte meg. Jelenlegi csúcstartók az olasz Giandomenico Basso és a belga Freddy Loix. Ők mind a ketten hat-hat különböző versenyen tudtak győzelmet szerezni.   

A listában csak a versenyek abszolút győztesei szerepelnek, a különböző kategóriák győzteseinek neve nem szerepel a felsorolásban.

A lap a 2010-es Ciprus-rali utáni állapotot mutatja.

Győztes versenyzők 

Interkontinentális ralibajnokság
Autóversenyzés témájú listák